Realismo ingenuo, genere di concezione filosofica realista
Realismo ingenuo, teoria di psicologia sociale